Васильевка 1-я — название населённых пунктов в России:
 Васильевка 1-я — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Васильевка 1-я — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.

См. также 
 Василевка Первая — село в Харьковской области;
 Васильевка;
 Василевка;